Вылково — село в Тюменцевском районе Алтайского края России. Административный центр и единственный населённый пункт Вылковского сельсовета.

История 
Первое упоминание села относится к  1726 году. В 1928 году состояло из 826 хозяйств, основное население — русские. Центр Вылковского сельсовета Тюменцевского района Каменского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 %.

Примечания 

Населённые пункты Тюменцевского района